Los alfabetos kirguises son los que se usan para escribir el idioma kirguís. El kirguís utiliza los siguientes alfabetos:

 El alfabeto cirílico es usado de modo oficial en República de Kirguistán
 El alfabeto árabe se usa oficialmente en la República Popular China en la Prefectura autónoma kirguís de Kizilsu y la Prefectura autónoma kazaja de Ili en la región autónoma de Xinjiang.

La escritura árabe se utilizó tradicionalmente para escribir el kirguís antes de la introducción de los primeros alfabetos basados en el latino en 1927. Hoy el alfabeto árabe se utiliza en China. El Alfabeto túrquico uniforme se usó en la URSS en los años de 1930s hasta su sustitución por el alfabeto cirílico. El alfabeto kirguís cirílico es el alfabeto utilizado en Kirguistán. Contiene 36 letras: 33 del alfabeto ruso con 3 letras adicionales para sonidos del idioma kirguís: Ң, Ү, Ө.

Correspondencia Gráfica 

Correspondencia de tres alfabetos kirguís: el alfabeto cirílico kirguís usado en Kirguistán, el alfabeto latino kirguís usado entre 1928 y 1930 en Kirguistán, y el alfabeto kirguís árabe usado en Sinkiang.

 К –  se cambia  si procede o logra mediante letras а, о, у, ы.
 Г –  se cambia  si procede o logra mediante letras а, о, у, ы.

Muestra de texto 
Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Árabe

Véase también 
 Idioma kirguís
 Romanización del kirguís

Referencias

Enlaces externos 
 Kyrgyz – Latin converter
 Kyrgyz Cyrillic – Arabic – Latin converter
 Грамматический справочник – Письменность
 Kyrgyz Website in China using the Arabic script
 Kyrgyz Latin alphabet (Кыргыз латын алфавити)

Alfabetos árabes
Alfabeto cirílico
Idioma kirguís